Bijbelse betekenis
Nehemia (boek) - het Bijbelboek Nehemia
Nehemia (persoon) - Stadhouder van het Joodse volk; schrijver van het Bijbelboek Nehemia

Overige
Nehemias Tjernagel - een Amerikaans componist, dirigent en landbouwer van Noorse afkomst.